La 1. Division 1976 è stata la 63ª edizione della massima serie del campionato danese di calcio conclusa con la vittoria del B 1903, al suo settimo titolo.

Capocannoniere del torneo fu Mogens Jespersen dell'Aalborg con 22 reti.

Classifica finale 

(*) Squadre neopromosse

Verdetti 
 B 1903 Campione di Danimarca 1976.
 B 1903 ammesso alla Coppa dei Campioni 1977-1978.
 BK Frem e KB ammesse alla Coppa UEFA 1977-1978.
 Næstved IF, Fremad Amager e Vanløse IF retrocesse.

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1976
Campionato danese di calcio